Натуральне число 1498
 1498 рік до нашої ери
 1498 рік нашої ери